

Astronomia 
 13980 Neuhauser – asteroide della fascia principale

Persone 
 Adele Neuhauser – attrice austriaca
 Mario Neuhäuser – ex calciatore tedesco orientale
 Rudolf Neuhauser – architetto, pittore e musicista austriaco